Плихов () — село,
Урманский сельский совет,
Бережанский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6120489103. Население по переписи 2001 года составляло 125 человек.

Географическое положение 
Село Плихов находится на правом берегу реки Восточная Золотая Липа,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Краснопуща,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Урмань.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания